Rannikko est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1873-1933), homme politique finlandais
Teemu Rannikko (né en 1980), joueur finlandais de basket-ball

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois